Петр IV

 Пётр IV — болгарский царь.
 Петр IV — Патриарх Александрийский.
 Петр IV Арон — господарь молдавского княжества между 1451 и 1457 годами.
 Пётр IV Рареш — господарь молдавского княжества в 1527—1538 и 1541—1546 годах.